Rist kan syfta på:
Rist (jordbruksredskap) – ett knivblad eller skiva monterat framför plogbillen
Rist (valkyria) – en av Odens två tjänarinnor
Färist – ett galler eller annan anordning som placerats så att det finns ett mellanrum mellan detta och marken därunder, i vägbanan
Rist (sprit) - dryck populär bland norrländska landsstrykare.  En kvarter möbelpolityr slogs i enlitersbutelj, tillsätt ett glas strösocker och en liten dos pepparmyntsdroppar, skaka en halvtimme. Efter samlas schellacken i en klump och då är drycken klar. Willy Walfridsson i På svenska landsvägar 1933.

Personer med efternamnet Rist
 Charles Rist (1874–1955), fransk nationalekonom
Johannes Rist (1607–1667), tysk teolog
Johann Georg Rist (1775–1847), holsteinsk skriftställare och politiker
Peter Frederik Rist (1844–1926), dansk officer och författare
Pipilotti Rist (född 1962), schweizisk videokonstnär

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn